Купата на носителите на купи 1993/94 е 34-тото издание на турнира за европейски носители на национални купи по футбол. В него участват 43 клуба от 42 страни, сред които настоящият носител на трофея Парма, 33 актуални носители на национални купи и 9загубили финалиста (Йелгава, Албпетрол Патос, Ф91 Дюделанж, Слима Уондърърс, Лилестрьом, Абърдийн, Публикум, Бешикташ и Карпати Лвов). За пръв път участват отбори от Словакия и Чехия след разпада на Чехословакия, а също така дебют правят и отбори от бившите съветски републики Естония, Латвия, Литва и Беларус. Като втора бивша югославска република след Словения участва отбор от Хърватия.

Финалът се играе на 5 май 1994 г. на стадион Паркен в Копенхаген.

Предварителен кръг 
Първите срещи се състоят от 15 до 18 август, а реваншите са от 31 явгуст до 2 септември 1993 г.

1 Йелгава не излиза за реванша, поради което ХБ Торсхавн печели служебна победа с 3:0.

Първи кръг 
Първите срещи се състоят на 14 и 15 септември, а реваншите са на 28 и 29 септември 1993 г.

Втори кръг 
Първите срещи се състоят на 20 октомври, а реваншите са на 3 ноември 1993 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят от 1 до 3 март, а реваншите са на 15 и 16 март 1994 г.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 29 март, а реваншите са на 12 и 13 април 1994 г.

Финал

Вижте също 
 Шампионска лига 1993/94
 Купа на УЕФА 1993/94

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КНК 1993/94 

Купа на носителите на купи